Hakkarainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), athlète finlandais au lancer du javelot
Teuvo Hakkarainen (né en 1960), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois